

Patronyme 

 Jessica Nazaire (1988-2022), journaliste, poétesse haïtienne.

Prénom 
Nazaire est un prénom masculin peu usité aujourd'hui.

Saints chrétiens

Toponyme

 .

Voir aussi 
 Sanary-sur-Mer